FK Sūduva Marijampolė je litevský fotbalový klub z města Marijampolė, působící naposled v litevské nejvyšší soutěži. Byl založen v roce 1968 (oficiální) a je jedním z nejstarších dosud existujících fotbalových klubů v Litvě. Své zápasy hraje na Sūduva Stadium s kapacitou 6 250 diváků.

Úspěchy 
 A lyga (3×)
 2017, 2018, 2019
 Litevský fotbalový pohár (3×)
 2006, 2009, 2019
 Litevský Superpohár (4×)
 2009, 2018, 2019, 2022

Sezóny

Účast v evropských pohárech

Soupiska 
Aktuální k 14. 1. 2023

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Slavní hráči 
  Vaidas Slavickas
  Tomas Švedkauskas (2022)
  Keisuke Honda (2021)

Bývalí trenéři 
  Mantas Valukonis (1991)
  Saulius Stankūnas (1991 – 2003)
  Algimantas Gabrys (2003)
  Valdemaras Žilinskas 2004)
  Rino Lavezzini (2004 – 2005)
  Algimantas Gabrys (2005 – 2008)
  Igoris Pankratjevas (2008)
  Gedas Jarmalavičius (2008 – 2009)
  Donatas Vencevičius (2010 – 2011)
  Virginijus Liubšys (apríl 2010 – júl 2012)
  Darius Gvildys (2012 – 2014)
  Aleksandar Veselinović (2014 – 2016)
  Vladimir Čeburin (2016 – 2019).
  Heimo Pfeifenberger (2020).
  Saulius Širmelis, (2020).
  Victor Basadre, (2021–2022)
  Miguel Moreira, (2022)

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky klubu
 alyga.lt (FK Sūduva)
 Globalsportsarchive

Litevské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1921